Villacorta ist der Familienname folgender Personen:
 José Damian Villacorta (1796–1860), Supremo Director der Provinz El Salvador
 Juan Vicente Villacorta Díaz (1764–1828), Supremo Director von El Salvador